Unfaithfully Yours (1948), een film van Preston Sturges
Unfaithfully Yours (1984), een film van Howard Zieff